Баром Сокареатеа (, ) — император Кхмерской империи (1417—1421).

Биография 
Согласно «Королевским хроникам» принц по имени «Сукхараджа» или «Парамасукараджа» являлся 33-м правителем Кхмерской империи и был непосрдественным предшественником Понья Ята. В этих же источниках содержатся противоречивые данные о его происхождении: чаще всего его считают сыном Дхаммасоки Рачи, но в некоторых случаях указывают как племянника короля Сорьёвонга II.

В любом случае его правление было недолгим. Погиб во время осады в возрасте 32 лет.

Примечания

Литература 
 
 Anthony Stokvis, Manuel d'histoire, de généalogie et de chronologie de tous les États du globe, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, préf. H. F. Wijnman, éditions Brill Leyde 1888, réédition, 1966, Part 1ː Asia, Chapitre XIV §.9 « Kambodge » Listes et  tableau généalogique n°34  p.337-338. 
  &  Peter Truhart, Regents of Nations, K.G Saur Münich, 1984-1988 , Art. « Kampuchea », p. 1731.

Ссылки